Batis (Plantae), rod biljaka
 Batis (Animalia), rod ptica iz porodice Obrvuše (Platysteiridae)
 Batis, vojni zapovjednik grada Gaze iz 4. st. pr. Kr.
 Batis iz Lampsacusa, filozof